Gilpin peut désigner :
 William Gilpin (1724 - 1804), l'un des créateurs de la notion de pittoresque ;
 William Gilpin (gouverneur) (1813 - 1894), gouverneur du Colodaro ;
 Drew Gilpin Faust (née en 1947), historienne américaine ;
 Peri Gilpin (née en 1961), actrice américaine ;
 Le comté de Gilpin, un comté de l'Arizona
 Gilpin Township
 Robert Gilpin, théoricien néo-réaliste des relations internationales, auteur de War and change in world politics en 1981

Homonymie de patronyme